George Hendrik Breitner, een kunstschilder
 George Breitner (voetballer), een voormalig voetballer van UVS en EDO